Екатери́на Алекса́ндровна Дуба́кина (род. 2 ноября 1989, Севастополь, СССР) — российская актриса и певица, ставшая известной после роли в телесериале «Моя прекрасная няня». Создатель независимого театра ТДМ (Театр Дело Молодых).

Биография 
Родилась 2 ноября 1989 года в Севастополе.

С 1 по 7 класс (1997-2004) училась в Колледже музыкально-театрального искусства (КМТИ) № 61 им. Г. Вишневской, до которой два года занималась в художественной школе при Третьяковской галерее.

В 2004 году перешла в школу-экстернат № 27.

С 1998 по 2005 училась в музыкальной школе № 85 им. Й. Гайдна по классу фортепиано. С 2005 года обучалась в музыкальной школе № 1 им. С. Прокофьева по классу гитары.

В 2003-2004 годах занималась в театральной школе, в 2006 году поступила в Российскую академию театрального искусства на факультет режиссуры, мастерская профессора С. А. Голомазова.

В 2010 году была принята в труппу Московского театра на Малой Бронной.

В 2021 году создала независимый театр ТДМ (Театр Дело Молодых). Театр открылся премьерой спектакля «Марьино Поле». Команда театра — актёры выпускники РАТИ-ГИТИС мастерской С. А. Голомазова.

Работы в театре 
Театр на Малой Бронной:
 «Аркадия» — Хлоя Каверли
 «Бесы. Сцены из жизни Николая Ставрогина» — Мария Шатова
 «Буря» — Миранда
 «Киномания. Band»
 «Наш человек в Гаване» — Милли
 «Почтигород» — Сандрин
 «Принц Каспиан» — Люси
 «Тайна старого шкафа» — Люси
 «Тартюф» — Мариана
 «Особые люди» - Сестра
 «Княжна Марья» — m-lle Bourienne
 “Самоубийца» — Серафима Ильинична

Режиссер и автор сценического пространства спектакля «Самоубийца»

Режиссер спектакля «Марьино поле»

Автор идеи благотворительного спектакля «Особые люди»

Фильмография 
  — Одинокое небо
  — 2008 — Моя прекрасная няня (Маша Шаталина, старшая дочь Максима Шаталина)
  — Жара (эпизод)
  — Светофор (Катя, подруга Леси. 8-я серия)
  — Немного не в себе (Стюардесса Нина)
  — Думай как женщина (Лиля, подруга Даши)
  — Берега (Маша, подруга Тани)
  — Красивая жизнь (Ксюша)
  — Метод (Анюля)
  — Кто поймал букет невесты (Маргарита)

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Дубакина в программе В. Верника «Рояль в кустах» на радио «Культура»
 Екатерина Дубакина в проекте «Новой газеты» «Скромное обаяние буржуйки»

Персоналии:Театр на Малой Бронной
Дети-актёры России
Певцы и певицы России
Фолк-музыканты России
Исполнители русского шансона